Bute ima više značenja.

 Fenilbutazon, lek
 Klenbuterol, lek